Cyber-Tracker 2 é um filme estadunidense do gênero aventura dirigido por Richard Pepin lançado em 1995 pela Alpha Filmes.

Elenco
Don 'The Dragon' Wilson — Eric
Stacie Foster — Connie
Tony Burton — Swain
Jim Maniaci — CyberTracker #9
Anthony De Longis — Paris Morgan
John Kassir — Tripwire
Stephen Rowe — Damien Rhodes
Steve Burton — Jared

Ligações externas

Filmes dos Estados Unidos de 1995
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes de artes marciais
Filmes distribuídos pela Alpha Filmes